La Tweede divisie 1957-1958 est la deuxième édition de la troisième division néerlandaise de football. Les participants bénéficient du statut de club professionnels et se comptent au nombre de vingt-neuf, réparties en deux groupes de quatorze et quinze équipes. 

Les clubs du Zaanlandsche FC et du Sc Heracles sont sacrés champions et sont promus en deuxième division 1958-1959. Aucun système de promotion et de relégation n'existe entre la troisième division professionnelle et la quatrième division amateure et le club du Sportclub Emma,  du groupe A, décide de lui-même de retourner dans le monde amateur.

Tweede Divisie A

Tweede Divisie B

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football 1957-1958
 Championnat des Pays-Bas de football D2 1957-1958

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D3 1957-58 sur www.rsssf.com.

Championnat des Pays-Bas de football de troisième division
1957 aux Pays-Bas
1958 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas